Niemcy:
 Esche – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim
Liechtenstein:

 Esche – niewielki uregulowany strumień, prawy dopływ Liechtensteiner Binnenkanal

Osoby:
 Eberhard Esche – niemiecki aktor
 Jens Esche – niemiecki hokeista

Zobacz też:
 Eschen